Jako sloup Nejsvětější Trojice je pojmenováno více objektů:

Česko 
 Sloup Nejsvětější Trojice (Bakov nad Jizerou)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Brno)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Česká Lípa)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Čimelice)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Dubá)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Horní Slavkov)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Hustopeče)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Chomutov)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Jáchymov)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Jaroměřice nad Rokytnou)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Jindřichův Hradec)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Kadaň)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Karlovy Vary)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Klášterec nad Ohří)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Krásno)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Kroměříž)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Kynšperk nad Ohří)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Litovel)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Loket)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Nová Bystřice)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Olomouc)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Malá Strana) (Praha)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Teplá)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Zákupy)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Žatec)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Žlutice)

Slovensko 
 Sloup Nejsvětější Trojice (Bratislava)
 Sloup Nejsvětější Trojice (Kremnica)

Další země 
 Sloup Nejsvětější Trojice (Vídeň)

… a další